

Astronomia
 PLATO – PLAnetary Transits and Oscillations of stars
 Plato – cratere lunare
 5451 Plato – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Plato – frazione della divisione No. 8, Saskatchewan
 Colombia
 Plato – comune del dipartimento di Magdalena
 Stati Uniti d'America
 Plato – città della contea di McLeod, Minnesota
 Plato – villaggio della contea di Texas, Missouri

Onomastica
 Plato – forma latina del nome proprio di persona Platone

Persone
 Plato Tiburtinus – matematico italiano
 Carlo Plato – artigiano italiano, costruttore di strumenti scientifici
 Chad Plato – rugbista a 15 namibiano
 Dana Plato – attrice statunitense
 Jason Plato – pilota automobilistico e conduttore televisivo britannico

Zoologia
 Plato – genere di ragni della famiglia Theridiosomatidae

Altro
 Gradi Plato – unità di misura della densità
plato è un gioco incredibile con cui puoi giocare fino a 4 giocatori.
i migliori 4 giocatori al mondo sono: UMBRTONE TALPAPLATATA MEROLLIUS105-1 E SDROGO104
per poco non rientra in questa classifica rayen labidi che cambiando scuola ha perso il rispetto della maggior parte dei player

Pagine correlate
 Platone (disambigua)